Bellow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Bellow (* 1935), US-amerikanische Mathematikerin
 Irwin Bellow, Baron Bellwin (1923–2001), britischer Politiker
 Saul Bellow (1915–2005), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Bello
 Below
 Bellows
 Pellow